Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2011 года проходил в китайском городе Тунлин 13-17 апреля. Это было 42-е мужское и 23-е женское первенство лучших тяжелоатлетов Азии.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачет по странам

Большие медали

Большие и малые медали

Ссылки 
 Официальный сайт AWF

тяжёлая атлетика
тяжёлая атлетика
тяжёлая атлетика
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Китае
Апрель 2011 года
2011 год в тяжёлой атлетике
Чемпионаты Азии по тяжёлой атлетике